Означивающая обезьяна — персонаж афроамериканского фольклора.
 «Означивающая обезьяна: Теория афроамериканской литературной критики» — литературоведческая книга 1988 года Генри Луиса Гейтса мл.